Axel Wijkmark kan syfta på:

 Axel Wijkmark (1874–1936), svensk militär
 Axel Wijkmark (1877–1947), svensk ingenjör